Une revue généalogique est une publication périodique spécialisée dans l'entraide entre généalogistes amateurs et la recherche sur l'histoire des familles et la généalogie.

Listes des revues actuelles
Revue française de généalogie et d'histoire des familles
Généalogie-Magazine
Héraldique & Généalogie
Revue vaudoise de généalogie et d'histoire des familles